Détective peut désigner :
 Un détective est une personne qui effectue des recherches ou des filatures à titre privé et contre rémunération. Dans les pays anglo-saxons, cela peut également désigner un grade d'officier de police, équivalant généralement à la fonction d'inspecteur.

 Cinéma 
 Détective privé (Harper)  est un film américain de Jack Smight, sorti en 1966, avec Paul Newman, Lauren Bacall et Julie Harris.
 Le Détective (The Detective) est un film américain réalisé par Gordon Douglas et sorti en 1968.
 Détective est un film de Jean-Luc Godard, sorti en 1985, avec Jean-Pierre Léaud, Nathalie Baye, Claude Brasseur et Johnny Hallyday.
 Private Eyes ou (Détectives Privés) au Québec, est une série télévisée sortie en 2016.
 Littérature 
 Détective-club est une collection policière suisse puis française publiée par Ditis de 1945 à 1955.
 Détective est un roman d'Arthur Hailey paru en 1997.
 Détective est un ancien magazine hebdomadaire de fait divers.
 Le Nouveau Détective, magazine succédant au titre précédent.

 Voir aussi 
 Pauline détective''', film de Marc Fitoussi sorti en 2012
 Détectives

Homonymie de titre